Das Leben ein Traum est le titre de plusieurs œuvres :
 Das Leben ein Traum, film allemand de Robert Wiene sorti en 1916
 Das Leben ein Traum, fantaisie pour violon et orchestre de Otto Neitzel
 Das Leben ein Traum, livre de Joseph Schreyvogel paru en 1820
 Das Leben ein Traum, téléfilm d'Ulrich Erfurth de 1963